La Serie B 1961-1962 è stata la 30ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 3 settembre 1961 e il 3 giugno 1962 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Renzo Cappellaro () con 22 reti.

Stagione 
In un torneo equilibrato (solo undici punti divisero alla fine le seconde e le ultime classificate) il  fu autore di un campionato trionfale in cui, nonostante alcuni problemi societari, assommò 30 punti in 19 gare (sette più della , seconda nel girone d'andata) e guidò la classifica nel girone di ritorno, ottenendo la promozione in Serie A con sei giornate d'anticipo.

Sei squadre si contesero le rimanenti due posizioni utili per il passaggio di categoria. Fra queste vi fu il , l'anno prima salvatasi faticosamente e ora in lotta per la Serie A. Il Verona fu poi superato dal , in conseguenza di Verona-Napoli 0-1, partita di recupero della 36ª giornata, disputata il 17 giugno, a campionato finito. La squadra partenopea poté quindi sopravanzare i veneti di un punto e finire al secondo posto, in coabitazione con il neopromosso , che terminarono secondi. La Pro Patria chiuse al quinto posto, mentre il ritardo di un punto fu decisivo per la Lazio, costretta a restare in B.

In coda alla classifica, il  si salvò nonostante una pesante penalizzazione, inizialmente pari a 10 punti, poi ridotti a 6 nella riunione della CAF del 17 dicembre 1961. Retrocessero il  e una protagonista della stagione precedente, la , mentre il  fu graziato per il declassamento del , accusato d'illecito sportivo da un giocatore della . Per i piemontesi fu la prima discesa in Serie C.

Fatto di rilievo, in questa stagione il Napoli riuscì a conquistare, oltre alla promozione, anche la più prestigiosa Coppa Italia. I partenopei eguagliarono così il Vado del 1922, le uniche due formazioni capaci di vincere la principale coppa nazionale pur non militando in massima serie.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1962-1963.
      Retrocesso in Serie C 1962-1963.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Bari ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Novara retrocesso d'ufficio in Serie C per illecito sportivo; al suo posto viene riammesso in serie cadetta il Cosenza, inizialmente retrocesso.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961